Otter Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Otter Lake, United Counties of Leeds and Grenville, sjö i Ontario, 
 Otter Lake, Kenora District, sjö i Ontario,   
 Otter Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Otter Lake (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Otter Lake, Michigan, ort,  

Robotskapade Kanadaförgreningar